Чокрак (, ):

НП 
 Чокрак — прежнее название села Родники Белогорского района Крыма
 Чокрак — исчезнувшее село Джанкойского района Крыма
 Чокрак — прежнее название исчезнувшего села Родники Черноморского района Крыма

Другое 
 Чокракское озеро — озеро в Крыму
 «Озеро Чокрак» — гидрологический заказник местного значения в Крыму

А также 
 Адым-Чокрак — исчезнувшее село Бахчисарайского района Крыма
 Первый Чокрак — прежнее название села Источное Джанкойского района Крыма
 Монастырь-Чокрак — пещера в Крымских горах.